Касыма Кайсенова (; до 2011 года — Молодёжный) — посёлок, административный центр Уланского района Восточно-Казахстанской области. Административный центр и единственный населённый пункт поселковой администрации Касыма Кайсенова. Код КАТО — 636230100.

Районным центром (ещё под названием посёлок Молодёжный) определён указом президента Казахстан от 23 мая 1997 года. Расположен в 10 км от города Усть-Каменогорск.

Население 
В 1999 году население посёлка составляло 3484 человека (1649 мужчин и 1835 женщин). По данным переписи 2009 года, в посёлке проживало 3966 человек (1865 мужчин и 2101 женщина).

В посёлке проживают в основном казахи, русские, немцы и украинцы.

На начало 2019 года, население посёлка составило 5312 человека (2469 мужчин и 2843 женщины).

Образование 
Имеется средняя школа в которой на 2014 год обучались более 600 учеников, детский сад и семейно-врачебная амбулатория. В посёлке расположен спортивный комплекс, в котором проходят областные соревнования по боксу и волейболу.

Религия 
В декабре 2011 года открылась большая мечеть, вместительностью до 500 человек, став для посёлка основной достопримечательностью.

Экономика 
В посёлке находится крупное промышленное предприятие ОАО «Усть-Каменогорская птицефабрика», которая специализируется на производстве и продаже мяса цыплят-бройлеров, полуфабрикатов из мяса птицы и колбасных изделий. Предприятие производит около 60% мяса от общего производства всего района. В основном в посёлке развивается сельскохозяйственная деятельность.

Примечания 

 

 

Населённые пункты Уланского района